Municipio de Sugarcreek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sugarcreek (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Sugarcreek (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.